Simeon de Pilaarheilige
Daniël de Pilaarheilige